Adya Houn'tò est un lwa associé à la pratique du tambour dans le vaudou ouest-africain.

Notes et références 

Mythologie vaudou
Divinité liée à l'art